Рессель  () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Рессель, Йозеф (1793—1857) — изобретатель, предложивший новый движитель для судна — гребной винт, помещаемый в кормовой части, и построивший первый в мире пароход «Чивета» с гребным винтом.
 Рессель, Франко (1925—1985) — итальянский киноактер.